Il doppio del torneo di tennis Punta del Este Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Marcelo Filippini che hanno battuto in finale Paulo Carvallo e Gonzalo Rodriguez 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Francisco Cabello /  Agustín Calleri (semifinali)

 Francisco Costa /  Ricardo Schlachter (primo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Marcelo Filippini (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Punta del Este Challenger 1999